RMK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Renmark (South Australia) (Australia)